Список 2013 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 2013 году.

Январь 
 1 января
 Начало вещания телеканала «Мир 24»;
 Начало вещания белорусских телеканалов «ТВ-3» и «RU.TV Беларусь»;
 Начало вещания молдавского телеканала «RTR Moldova»;
 Телеканал «Disney Channel Украина» прекратил вещание;
 «Белтелерадиокомпания» провела ребрендинг телеканала «Беларусь ТВ» в «Беларусь 24».
 Смена логотипа на телеканале «Авто Плюс».
 2 января — Программа «Угадай мелодию» вернулась в эфир «Первого канала».
 8 января — Смена логотипа и оформления детского телеканала «KidsCo»
 11 января — Начал вещание эротический телеканал «Nu Art TV» («НЮ АРТ ТВ»).
 15 января — Телеканал «Детский мир» впервые за 16 лет поменял логотип.
 21 января — Телеканал «Охотник и рыболов HD» начал официальное вещание.
 25 января 
 В городе Щёлково Московской области начал вещание новый телеканал «Первый Щёлковский».
 На канале «Россия-1» вышел в эфир последний выпуск юмористической программы «Кривое зеркало».
 Словацкий региональный телеканал «TV 56» прекратил своё вещание из-за технических неполадок.

Февраль 
 1 февраля — Начало вещания нового украинского развлекательного телеканала «Солнце»
4 февраля
 Телеканал «РБК» сменил логотип;
 Телеканал «Первый Тульский» начал своё вещание в кабельных сетях, а с 11 февраля — у операторов спутникового телевидения.
 8 февраля — Запуск телеканала «Беларусь 3».
 23 февраля — Телеканал «21+» прекратил вещание.
 28 февраля — Телеканал «Syfy Universal» прекратил вещание на территории Российской Федерации.

Март 
 1 марта — Телеканал «Совершенно секретно» прекратил вещание во всех кабельных сетях России. Сейчас вещание осуществляется только на интернет-сайте телеканала и на спутниковой платформе «НТВ-Плюс».
 7 марта — Болгарский телеканал «Балканское Болгарское Телевидение» в связи с покупкой медиагруппой «7 Media Group» перезапущен под названием «News7».
 12 марта — Телеканал «Эксперт-ТВ» прекратил вещание из-за финансовых проблем.
 15 марта
 Телеканал «Астро-ТВ» прекратил вещание на «Триколор ТВ». Вещание на «Континент ТВ», интернете и кабельных сетях продолжается;
 Телеканал «DANGE TV» начал вещание на «Триколор ТВ».
 22 марта — Итальянская телекомпания «Mediaset 1» запустила 3 новых телеканала: «», «Hot Time 2» и «Hot Time 3».
 29 марта — Объявлено о прекращении деятельности по решению учредителя ростовского телеканала «РостовТВ».
 30 марта — Ребрендинг канала «AXN Sci-Fi» в «Sony Sci-Fi».
 31 марта — Калининградский телеканал «Премьер» прекратил вещание.

Апрель 
 1 апреля
 Телеканал «English Club TV» начал вещание в стандарте высокой чёткости (HD);
 Начало вещания итальянского телеканала «».
 10 апреля — Ребрендинг азербайджанского телеканала «» в «».
 17 апреля — Телеканал «НТВ» изменил формат вещания с 4:3 на 16:9.
 20 апреля — Указом Президента России телеканал «ТВ Центр» внесён в список федеральных обязательных телеканалов и добавлен в первый мультиплекс.
 23 апреля — Советом Учредителей фонда «Академия Российского Телевидения» принято решение, что конкурс «ТЭФИ» не проводится до выработки новых регламента и правил проведения.
 25 апреля — Телеканал «Комсомольская правда» изменяет формат изображения с 4:3 на 16:9.
 27 апреля — Официальный запуск вещания телеканала Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Вместе-РФ».
 30 апреля — «Общественное Московское Телевидение» начало круглосуточное интернет-вещание.

Май 
 1 мая — «БСТ» перешёл на круглосуточное вещание на постоянной основе.
 9 мая — Запуск вещания телеканала о российской истории «История» холдинга ВГТРК.
 19 мая — Запуск эфирного и интернет-вещания «Общественного телевидения России» (ОТР).
 31 мая — «MTV Россия» прекратил эфирное вещание и был заменён на новый развлекательный телеканал «Пятница!».

Июнь 
 1 июня
 «MTV Украина» прекратил своё вещание и был заменён на «Zoom». При этом сетка вещания после ребрендинга немного сохранилась;
 Прекращение вещания телеканала «Euronews» («Евроновости») на 25 ТВК в Москве и начало вещания телеканала «Подмосковье» на той же частоте.
 Первый Областной канал (Благовещенск) отказался от собственного вещания и стал сетевым партнёром России 24
 9 июня — В Башкирии прекращено вещание телеканала «РЕН ТВ Уфа». Официальная причина — факт прекращения эфирного вещания телеканала в республике в конце мая. Инициатором отключения от эфира стало ОАО «Башинформсвязь», сославшееся на окончание срока лицензии и физический износ передатчика.
 10 июня — Украинский телеканал «Хоккей» переименован в «XSPORT» и сменил концепцию.
 12 июня — В Греции по решению правительства прекратила своё вещание Греческая корпорация телерадиовещания (ERT).
 21 июня — Телеканал «21+» возобновил вещание в Чебоксарах.

Июль 
 1 июля
 В Москве и Московской области запущен киноканал «10 канал»;
 В Казахстане начал вещание первый государственный спортивный канал «KAZsport».
 11 июля, 19:00 — Начало вещания нового ярославского информационно-развлекательного телеканала «Я24».
 12 июля ― Ребрендинг российского телеканала «НТВ-Плюс Наш футбол» в «Наш футбол» и начало его вещания в стандарте высокой чёткости (HD).
 22 июля — Польша перешла на цифровое телевещание.
 30 июля — Телеканал «Russian Travel Guide HD» (RTG TV HD) начал вещание в стандарте высокой чёткости (HD).

Август 
 1 августа
 Начало отключения аналогового телевещания в Республике Беларусь;
 Запуск вещания в стандарте высокой четкости (HD) телеканала «Живая природа» в кабельных сетях некоторых городов России;
 Спутниковый телеканал «Look TV» производства телекомпании «Первый ТВЧ» прекратил своё вещание.
 Смена логотипа и графического оформления украинского телеканала «Украина».
 17 августа — В Италии начал вещание новый спортивный телеканал «».
 19 августа — Российский спутниковый телеканал «Love Story» окончательно прекратил своё вещание.
 20 августа — Начало вещания казанского круглосуточного телеканала «Татарстан 24».
 26 августа:
 Смена логотипа на канале «ТВ Центр». Он уменьшился в размерах и расположен чуть ниже.
 Смена логотипа петербургского канала «100ТВ». Он из второй цифры «0» исчез оранжевый прямоугольник со словом «ТВ».
 27 августа — Начало вещания нового ярославского телеканала «ГТ-Регион»;
 30 августа — Телеканал «О2ТВ» изменил название на «О2».

Сентябрь 
 1 сентября
 Смена логотипа российского телеканала «Подмосковье».
 Запуск круглосуточного кабельного телеканала KURGAN.RU.
 Переход телеканала Юрган в формат вещания 16:9.
 Начало вещания российского музыкального телеканала «RU.TV» в Кипре.
 Смена графического оформление польского телеканала «TVN».
 2 сентября
 Официальное начало вещания информационного телеканала «LifeNews»;
 Объявлено о прекращении деятельности по решению учредителя телеканала «Ярославское областное телевидение» (ЯОТ).
 8 сентября — смена логотипа на Муз-ТВ, возвращается образец 2011 года.
 15 сентября, 1:30 — Закрытие ярославского телеканала «НТМ» в связи с ребрендингом.
 16 сентября
 Изменение графического оформления телеканала «Россия-24»;
 Начало вещания нового ярославского телеканала «Первый Ярославский».
 25 сентября — По результатам конкурса телеканал «Спас» получил право вещания на частоте телеканала «ТВ Центр» во втором мультиплексе цифрового телевидения России.
 27 сентября — С 18:24 до 18:43 телеканал «СТС» транслировался в эфире без логотипа, с 18:43 до 19:05, во время показа сериала «Воронины», а затем шоу «Уральские пельмени» телеканал транслировался в эфире с логотипом 2005—2012 годов, затем с 19:05 телеканал снова транслировал логотип, который был обычно транслировался в эфире.
 29 сентября — Благотворительный телевизионный марафон Первого канала «Всем Миром». На помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке собрано 829 473 906 рублей.

Октябрь 
 1 октября
 Перезапуск в обновлённом формате вещания через кабельные сети и спутниковую связь в стандарте высокой чёткости (HD) канала «MTV Россия»;
 Телеканал «Общественное телевидение России HD» начал вещание в стандарте высокой чёткости (HD);
 Спутниковый оператор «Триколор ТВ» запустил премиальный пакет «СуперКино HD», в состав которого входят телеканалы «КиноПремиум HD», «Сериал HD», «Остросюжетное кино HD», «Семейное HD», «Наше HD»;
 Новый российский телеканал «А24» начал вещание;
 Латвийский музыкально-развлекательный телеканал  начал спутниковое вещание;
 Начало тестового вещания российского эротического канала «O-la-la»;
 Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» запустил новую систему пакетирования;
 Официальное начало вещания телеканала «Boomerang» на русском языке (тестовое вещание с русской звуковой дорожкой велось с 4 июля по 30 сентября).
 Ребрендинг и смена логотипа канала «СТС International».
 2 октября — Белорусский спортивный телеканал «Беларусь 5» начал тестовое вещание.
 15 октября
 Телеканал «Спорт» вышел из состава второго мультиплекса цифрового телевидения России;
 Начало вещания российского автомобильного телеканала «Авто24».
 21 октября — Смена логотипа и графического оформления российского телеканала «Башкирского спутникового телевидения».
 31 октября — Смена логотипов и графических оформлении российских телеканалов «Кинопоказ», «Кинопоказ HD-1» и «Кинопоказ HD-2».

Ноябрь 
 15 ноября — ОАО «Первый канал», ФГУП ВГТРК, ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», ЗАО «Национальная Медиа Группа», корпорацией «СТС Медиа», ОАО «ТВ Центр» и Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ) подписан Меморандум о создании некоммерческого партнёрства «Комитет индустриальных телевизионных премий». Новую структуру возглавил Павел Корчагин. Учреждены три телевизионные премии: «Вечерний прайм», «Дневной эфир» и «Региональная премия» (по 12 номинаций в каждой).
 21 ноября — В городе Мытищи Московской области запущен новый телеканал «Первый Мытищинский».
 22 ноября — Международное обновление бренда телеканала Universal — изменены логотип, оформление и слоган.

Декабрь 
 1 декабря
 В кабельных сетях «Ростелеком» и «Онлайм» начал вещание «Телеканал Деда Мороза»;
 Начало вещания русскоязычного телеканала «Luxury World».
 Начало вещания молдавского телеканала TVR Moldova.
 2 декабря — Телеканалы холдинга ВГТРК «Русский роман» и «Бойцовский клуб» начали вещание в пакетах «Супер-Оптимум», «Максимум HD» и «Золотая карта. Всё включено» спутникового оператора «Триколор ТВ», а телеканал «Футбол» прекратил вещание у того же оператора.

 6 декабря — Смена логотипа в эфире украинского телеканала «1+1». Теперь в его эфире появился слоган Ты не один (укр. Ти не один).

 16 декабря — Объявлено о прекращении деятельности по решению учредителей ивановских телеканалов «Интерактивное телевидение Иваново» и «РЕН ТВ Иваново».
 18 декабря
 По результатам конкурса телеканал «ТВ3» получил право вещания на позиции телеканала «Спорт» во втором мультиплексе цифрового телевидения России;
 Начало вещания российского христианского телеканала «LIFE TV».
 19 декабря, 12:00 — В Екатеринбурге запущен уличный телеканал «Соль».
 20 декабря — В Венгрии официально начал вещание телеканал «M3» национального вещателя MTVA.
 23 декабря — Начало вещания российского информационно-развлекательного телеканала «Рай», посвящённого странам Юго-Восточной Азии.
 25 декабря — Официальное начало вещания «Первого канала HD» в часовой версии «+4».
 27 декабря — Объявлено об избрании президентом фонда «Академия Российского Телевидения» Александра Акопова.
 29 декабря — Прекращение вещания и закрытие телеканала «ТелеОмск-АКМЭ».
 30 декабря
 Начало вещания омского телеканала «Продвижение. Вместе» на частоте «ТелеОмск-АКМЭ» с тем же временем вещания (17:00—0:00);
 «Волковысский телеканал» прекратил своё вещание из-за финансовых затруднений.
 31 декабря
 Прекращение вещания и закрытие детского телеканала «KidsCo»;
 Прекращение вещания ярославского телеканала «Я24»;
 В эфир федеральных телеканалов вышло два новогодних поздравления Владимира Путина. Первую версию увидели жители Камчатки, а вторую, записанную в Хабаровске, жители остальной части РФ;
 Телеканал «Союз» сменил логотип;
 В Казахстане прекращено вещание «Первого канала» и телеканалов «Цифрового семейства». Через несколько дней оно было возобновлено.

Без даты 
 Осень — Болгарский детский телеканал «БНТ +» начал своё вещание.
 Московский киноканал «10 канал» прекратил вещание.
 Смена логотипа и графического оформления российского телеканала «Comedy TV».

Скончались

Примечания